Pachnicke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Pachnicke (1905–1963), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Siegen
 Hermann Pachnicke (1857–1935), deutscher Politiker (Fortschrittliche Volkspartei, DDP)
 Peter Pachnicke (1942–2019), deutscher Kulturwissenschaftler und Museumskurator